Fair Haven peut désigner :

 Fair Haven (New Jersey)
 Fair Haven (New York)
 Fair Haven (Vermont)
 Fairhaven (Massachusetts)